Lautsch bezeichnet:

 die Gemeinde Mladeč in Tschechien
 den Ortsteil Loučky (Odry) der Stadt Odry in Tschechien

Lautsch ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Lautsch (* 1961), deutscher Bergingenieur